Соглашение по сохранению европейских популяций рукокрылых — это международный договор, обязывающий его участников сохранять рукокрылых на своей территории. Оно было заключено в 1991 году в рамках Конвенции по Сохранению Мигрирующих видов диких животных (CMS), также известной как «Боннская Конвенция». На сегодняшний день Соглашение включает в себя 32 из 48 государств его области действия.

История 
Соглашение было заключено под названием «Соглашение по сохранению рукокрылых в Европе» в сентябре 1991 года во время третьей Конференции Сторон Конференции по сохранению мигрирующих видов Оно вступило в силу 16 января 1994 года, после того как его ратифицировали первые пять сторон (Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция).

В 2000 году Стороны соглашения решили изменить его название на его нынешнюю форму «Соглашение по сохранению европейских популяций рукокрылых». В 2001 году, Соглашение стало частью Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Цель соглашения 
Основная цель Соглашения — служить базой для сохранения рукокрылых на всей территории их обитания в Европе. Согласно тексту Соглашения, его участники запрещают намеренную ловлю, содержание в неволе и убийство рукокрылых, за исключением нужд исследовательских работ, для которых необходимо получение специального разрешения. Участники соглашения определяют территорию для сохранения рукокрылых, исследуют статус и тенденции развития популяций рукокрылых и особенности их миграций. На основе результатов данных исследований, руководство Соглашения разрабатывает рекомендации и директивы, которые потом проводятся участниками Соглашения на национальном уровне.

Структура Соглашения

Совет Сторон 
Совет Сторон является высшим законодательным органом соглашения и принимает Резолюции. У каждого участника есть один голос. Не являющиеся участниками государства области действия Соглашения и организации по охране рукокрылых могут принимать участие в Совете в качестве наблюдателей.

Совет Сторон проводится каждые 3 или 4 года в новом городе, последний состоялся в городе Любляна, Словения в сентябре 2006 года (по состоянию на сентябрь 2007 года).

Консультативный комитет 

Консультативный комитет является рабочим органом Соглашения. Он занимается оценкой данных и обсуждением научных вопросов для определения приоритетов будущей работы Соглашения. Комитет решает такие вопросы, как миграции рукокрылых, загрязнения и влияние ветряных турбин на популяции рукокрылых . Также Комитет составляет Резолюции для последующего обсуждения на Совете Сторон.
Консультационный Комитет проводит встречи один раз в год, последняя, 14 встреча состоялась в селении Тохни, Кипр, 11-13 мая 2009 года (по состоянию на март 2010 года).

Постоянный Комитет 
Постоянный Комитет является административным органом Соглашения. Он контролирует расход бюджета, работу Секретариата и другие административные вопросы (например, управление персоналом). Комитет был организован на пятом Совете Сторон осенью 2006, чтобы изменить направленность Консультационного Комитета на научные вопросы.

Постоянный Комитет проводит встречи раз в год по необходимости на Кампусе ООН в городе Бонн, Германия. Первое заседание Комитета состоялось в марте 2007 года.

Секретариат 
Секретариат- это исполнительный орган Соглашения. Он координирует и организует деятельность совета Сторон, Консультационного Комитета и Постоянного Комитета, а также инициирует новые государства к вступлению в Соглашение и к обмену информацией. Также Секретариат координирует международные исследования и деятельность.

Еще одной задачей Секретариата является повышение общественного мнения. «Европейская Ночь Рукокрылых» началась с инициативы Секретариата EUROBATS и сейчас в ней принимают участие более 30 стран.

Секретариат был основан на первом Совете Сторон в 1995 году и начал работу в городе Бонне, Германия в 1996 году. С июня 2006 года он располагается в городке ООН в бывшем здании Парламента Федеративной Республики Германия.

Область действия Соглашения 
Область действия Соглашения включает в себя континентальную Европу от Кавказа и Турции на востоке до Средиземноморского побережья на юге. Она включает в себя Британские острова, Ирландию, Кипр и Мальту и большинство островов, принадлежащих Европейским государствам (за исключением Мадейры, Канарских и Азорских островов).

Участники Соглашения 
Следующие 32 страны из 48 государств ареала Соглашения уже ратифицировали его (по состоянию на март 2010 года, в алфавитном порядке, в скобках указана дата ратификации):
 
 Албания (22 июня 2001)
 Бельгия(14 мая 2003)
 Болгария (9 ноября 1999)
 Великобритания (9 сентября 1992)
 Венгрия(22 июня 1994)
 Германия (18 октября 1993)
 Грузия (25 июля 2002)
 Дания (6 января 1994)
 Ирландия (21 июня 1995)
 Италия (20 октября 2005)
 Латвия (1 августа 2003)
 Литва (28 ноября 2001)
 Люксембург (29 октября 1993)
 Македония (15 сентября 1999)
 Мальта (2 марта 2001)
 Молдавия (2 февраля 2001)
 Монако (23 июля 1999)
 Нидерланды (17 марта 1992)
 Норвегия (подписано: 3 февраля 1993)
 Польша (10 апреля 1996)
 Румыния (20 июля 2000)
 Сан-Марино (9 апреля 2009)
 Словакия (9 июля 1998)
 Словения (5 декабря 2003)
 Украина (30 сентября 1999)
 Финляндия (20 сентября 1999)
 Франция (7 июля 1995)
 Хорватия (8 августа 2000)
 Чехия (24 февраля 1994)
 Швеция (подписано: 4 марта 1992)
 Эстония (11 ноября 2004)

Ссылки 
 Текст соглашения 
 Официальный веб-сайт EUROBATS
 Официальный веб-сайт CMS (Боннская конвенция)
 Официальный веб-сайт UNEP

Экологические организации
Экологическое право